Lanišće (doorverwijspagina), plaatsen in Kroatië
Lanišče, plaats in Slovenië